Paul Ancel ist der Name folgender Personen:

*Paul Ancel (Mediziner) (1873–1961), französischer Mediziner 
Paul Ancel, eigentlich Paul Antschel, bekannt als Paul Celan (1920–1970), deutschsprachiger Lyriker